Löschhorn bezeichnet:

 Carl Albert Löschhorn (1819–1905), deutscher Komponist, Pianist und Klavierpädagoge

 einen Kerzenlöscher

 eine von Philipp von Zesen  satirisch gebrauchte Umschreibung für Nase.

Siehe auch: